

Sigle 
 Repubblica della Nuova Africa – gruppo politico statunitense
 Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Biochimica 
 Ribonucleic acid – acido ribonucleico

Codici 
 RNA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ulawa, Arona, Isole Salomone
 RNA – codice vettore ICAO di Nepal Airlines Corporation
 rna – codice ISO 639-3 della lingua runa

Altri progetti